Fiallos ist der Familienname folgender Personen:

 José de la Trinidad Francisco Cabañas Fiallos (1805–1871), honduranischer Politiker
 José Jerónimo de Zelaya Fiallos (* 1780), honduranischer Politiker